Сатурнин (Saturninus) e когномен на римски фамилии. Най-познати с това име са:

 Луций Апулей Сатурнин, народен трибун 103 пр.н.е.; привърженик на Гай Марий и политик на популарите
 Гай Сентий Сатурнин (консул 19 пр.н.е.), консул 19 пр.н.е.
 Луций Волузий Сатурнин (консул 12 пр.н.е.), консул 12 пр.н.е.
 Луций Волузий Сатурнин (консул 3 г.), суфектконсул 3 г.
 Гней Сентий Сатурнин (консул 4 г.), суфектконсул 4 г.
 Луций Апулей Сатурнин, сенатор и претор по време на Калигула (37 – 41 г.)
 Гней Сентий Сатурнин (консул 41 г.), консул 41 г.
 Квинт Волузий Сатурнин, консул 56 г.
 Марк Апоний Сатурнин, сенатор, суфектконсул 57 и 66 г. по времето на Нерон, 69 г. управител на провинция Мизия, където се бие против роксоланите. Сл. 73 г. проконсул на провинция Азия
 Луций Антоний Сатурнин, консул 82 г., узурпатор 89 г. против Домициан
 Луций Волузий Сатурнин (консул 87 г.), консул 87 г.
 Квинт Волузий Сатурнин (консул 92 г.), консул 92 г.
 Сатурнин (узурпатор), узурпатор (253 г.- 268 г.) против Галиен
 Юлий Сатурнин, римски узурпатор 280 г.- 281 г. против Проб
 Сатурнин от Тулуза, владика, светия († 250 г.)
 Флавий Сатурнин, генерал, magister militum per Thracias 382 г., преселва готи на Долен Дунав; консул 383 г.
 Свети Сатурнин

Жени:

 Волузия Сатурнина, сестра на Луций Волузий Сатурнин и майка на Лолия Павлина, третата съпруга на Калигула
 Лолия Сатурнина, дъщеря на Волузия Сатурнина и съпруга на Децим Валерий Азиатик (консул 35 и 46 г.).